Ирен Паредес Эрна́ндес (; 4 июля 1991, Легаспия, Испания) — испанская футболистка, защитник клуба «Барселона» и сборной Испании.

Клубная карьера

«Реал Сосьедад» 
Паредес родилась в Легаспии, Гипускоа в Стране Басков, где присоединилась к местной академии «Сараус» в 2007 году. Годом позже она перешла в «Реал Сосьедад». 5 октября 2008 года Ирен дебютировала в составе «бело-голубых» против «Малаги» в матче чемпионата Испании.

«Атлетик Бильбао» 
В 2011 году Паредес подписала контракт с клубом «Атлетик Бильбао». Она провела в клубе 5 сезонов и выиграла один чемпионат Испании. 10 июня 2012 года Ирен впервые в своей карьере получила красную карточку в финале Кубка Испании против «Эспаньола».

«Пари Сен-Жермен» 
В 2016 году Паредес перешла в «Пари Сен-Жермен», в составе которых впервые сыграла в Лиге чемпионов УЕФА и дошла до финала.

31 мая 2018 года Паредес выиграла первый трофей в составе «парижан», обыграв «Олимпик Лион» в финале Кубка Франции. Перед сезоном 2018/19 стала капитаном «Пари Сен-Жермен».

4 июня 2021 года Паредес стала чемпионкой Франции, прервав 14-летнию серию побед «Олимпик Лиона».

«Барселона» 
8 июля 2021 года Паредес подписала контракт на два года с «Барселоной» на правах свободного агента. 4 сентября она дебютировала за «сине-гранатовых» в матче чемпионата Испании против «Гранадилья Тенерифе». 17 октября Ирен забила первый гол за «Барселону» в матче против «Уэльвы».

Достижения

Командные 
«Атлетик Бильбао»
 Чемпионка Испании: 2015/16

«Пари Сен-Жермен»
 Чемпионка Франции: 2020/21
 Обладательница Кубка Франции: 2017/18

«Барселона»
 Чемпионка Испании: 2021/22
 Обладательница Кубка Испании: 2021/22
 Обладательница Суперкубка Испании (2): 2021/22, 2022/23

Сборная Испании
 Обладательница Кубка Алгарве: 2017
 Обладательница Кубка Кипра: 2018

Личные 
 Лучший игрок Кубка Алгарве: 2017
 Входит в символическую сборную года FIFPro: 2017
 Входит в символическую сборную сезона Лиги чемпионов УЕФА (2): 2018/19, 2020/21
 Лучший защитник сезона Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

Примечания 

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Реал Сосьедад»
Игроки ЖФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ЖФК «Барселона»